Ле́пику (), на письме ранее Иру-Лепику () — микрорайон в районе Пирита города Таллина, столицы Эстонии.

География 
Расположен на востоке Таллина. Граничит с микрорайонами Клоостриметса, Лайакюла и Мяхе и волостью Виймси. Представляет собой район малоэтажной застройки частными домами. Площадь — 1,62 км2.

Улицы 
По территории микрорайона пролегают улицы Ваксику, Валгута, Келдрику, Кирилазе, Кулдтийва, Лепику, Пылдма, Силмику, Синитийва, Суру, Сюгисласе, Унелиблика, Харксаба и Эску.

Общественный транспорт 
В Лепику курсирует городской автобус маршрута № 38.

Население

История 
В письменных источниках примерно 1900 года упоминается как Ирро-Леппико. 

Бывшая деревня, которую начали создавать в 1874 году на оброчных землях, до 1870 года здесь насчитывалось не более трёх хозяйств. Объединена с Таллином в 1945 году.

Галерея

Примечания 

Районы Таллина